Daniel Oliveira (jornalista)
 Daniel Oliveira (apresentador)
 Daniel Oliveira (piloto)
 Daniel de Oliveira, ator brasileiro